Galena hace referencia a varios artículos:

 Galena, mineral
 Galena (cantante), una cantante búlgara.
 Radio de galena

Lugares
 Municipio de Galena

En Estados Unidos
 Galena (Alaska)
 Galena (Illinois)
 Galena (Indiana)
 Galena (Kansas)
 Galena (Maryland)
 Galena (Misuri)
 Galena (Nevada)
 Galena (Ohio)
 Galena Park (Texas)
 The Galena Territory, Illinois

Véase también 

 Galen